MTO peut désigner
 Mediterranean Theater of Operations désignation américaine du  théâtre d'opérations de l'Europe méditerranéenne et l'Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale
 L'aéroport Coles County Memorial Airport, aux États-Unis, comme code IATA
MTO : Mesures techniques et organisationnelles, dans le cadre du RGPD.
 MTO un projet de satellite de télécommunications martien de la NASA abandonné en 2005
 MTO : Une compagnie de jeux vidéo
 Made To Order : production à la demande
 Moving to opportunity : une expérimentation sociale menée aux États-Unis
 Medical Time Out : Terme utilisé au tennis pour signaler un temps mort à la suite d'une blessure d'un joueur